Adel Rouissi, footballeur tunisien
 Faouzi Rouissi (né en 1971), footballeur tunisien
 Khadija Rouissi (née en 1963), femme politique marocaine
 Khalil Rouissi (né en 1965), arbitre de football marocain
 Lotfi Rouissi (né en 1965), footballeur tunisien
 Moncer Rouissi (1940-2021), homme politique tunisien